Fausto de Elhúyar (1755-1833), químic espanyol, descobridor del tungstè o wolframi, W, juntament amb el seu germà Juan José.
 Juan José de Elhúyar (1754-1796), químic espanyol, descobridor del tungstè o wolframi, W, juntament amb el seu germà Fausto.